Список родов совок включает более 4000 родов бабочек семейства Noctuidae.

Список таксонов 

 Fabiania
 Facastis
 Facidia
 Facidina
 Fagitana
 Fala
 Falana
 Falcapyris
 Falcimala
 Farara
 Faronta
 Fautaua
 Feigeria
 Felinia
 Feliniopsis
 Feltia
 Fenaria

 Feralia
 Feredayia
 Ferenta
 Fergana
 Fimbriosotis
 Fishia
 Fissipunctia
 Flammona
 Flavyigoga
 Fleta
 Fletcheria
 Floccifera
 Focillidia
 Focillistis
 Focillodes
 Focillopis
 Fodina

 Folka
 Formosamyna
 Forsebia
 Fota
 Fotella
 Fotopsis
 Foveades
 Fracara
 Franclemontia
 Fredina
 Freilla
 Friesia
 Frivaldszkyola
 Fruva
 Fulvarba
 Funepistis
 Furvabromias

Примечания 

Совки
Списки бабочек